

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Grabinek – część wsi Grabin w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Ostróda
 Grabinek – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Ostrowice

Inne 
 Grabinek – jezioro w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Bytnica

Zobacz też 
 Grabin